Тланчинол има више значења:

 Општина Тланчинол (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Тланчинол (Тланчинол, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику